Medenbach (Breitscheid)
 Medenbach (Wiesbaden)